Хопман Къп 2014 е 26-ото издание на Хопман Къп – неофициално световно първенство по тенис за смесени двойки. Турнирът започна на 28 декември 2013 г. и завърши на 4 януари 2014 г. Провежда се в Пърт, Австралия.

Отбори

Промяна в отборите 
 преди началото на турнира 

 смени по време на турнира

Групова фаза

Група А 
Всички часове са в местно време (UTC+8).

Класиране

Полша – Италия 

 Мачът на смесени двойки се изигра с австралиеца Оливър Андерсън, който замести Сепи.

Канада – Австралия

Полша – Канада

Италия – Австралия

Италия – Канада 

 Мачът на смесени двойки се изигра с австралийката Бояна Бобушич, която замести Флавия Пенета.

Полша – Австралия

Група Б 
Всички часове са в местно време (UTC+8).

Класиране

Чехия – Испания

САЩ – Испания

Франция – Чехия

САЩ – Франция

Франция – Испания

Чехия – САЩ 

 Мачът на сингъл мъже се изигра с канадеца Милош Раонич, който замести Джон Иснър. 
Мачът на смесени двойки се изигра с австралийците Бобушич & Андерсън, които заместиха Стивънс & Иснър.

Финал

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт

ATP Световен Тур 2014
WTA Тур 2014
Хопман Къп